Аризонская королевская змея (Lampropeltis pyromelana) — неядовитая змея семейства ужеобразных (Calubridae). Имеет 3 подвида

Общая длина колеблется от 50 см до 1 м. Голова короткая, несколько закругленная. Туловище тонкое и стройное. Голова сверху чёрная, иногда над глазами имеются красные пятна, кончик носа белый или желтоватый. На туловище присутствует трёхцветный рисунок из красных, чёрных и жёлтых (иногда белых) полос. На спине чёрный цвет частично заходит на красные полосы. На брюхе отдельные блоки красного, чёрного и жёлтого пигмента распределены случайным образом, образуя индивидуальный узор.

Живёт в центральной и юго-восточной Аризоне (США), через север Мексики до Чиуауа и Соноры.

Любит горные места, хвойные леса на каменистых почвах. Встречается до высоты 3000 м над уровнем моря. Питается ящерицами и грызунами.

Это яйцекладущая змея. Самка откладывает до 15 яиц.

Подвиды 
 Lampropeltis pyromelana infralabialis
 Lampropeltis pyromelana knoblochi
 Lampropeltis pyromelana pyromelana

Примечания

Литература 
 Kreutz, R. 2005. Farb- und Zeichnungsstandard der Kornnatter (Panterhophis guttatus). Kirschner und Seufer Verlag, Keltern-Weiler, 158 pp.
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

Животные, описанные в 1866 году
Королевские змеи
Пресмыкающиеся Северной Америки